Abanda – census-designated place e Unincorporated community statunitense in Alabama
 Françoise Abanda – tennista canadese
 Patrice Abanda – calciatore camerunese di ruolo difensore